Хуньяди:

 Хуньяди — род средневековых венгерских магнатов, которым принадлежал замок Хуньяди в Трансильвании.
 Хуньяди, Эмеше (род. 1966) — венгерская и австрийская конькобежка.
 Янош Хуньяди (1387—1456) — венгерский военный и политический деятель, воевода Трансильвании.
 Хуньяди де Кетей, Юлия (1831—1919) — венгерская графиня, княгиня Сербии.